Чемпионат Африки по пул чекерсу среди мужчин 2016 — соревнование организованное Международной федерацией шашек IDF совместно с федерацией шашек Замбии прошло 23 июля 2016 года в Лусаке, Замбия одновременно с чемпионатом Африки по русским шашкам. Чемпионат проводился по программе быстрые шашки — 15 минут на партия + 3 секунды за ход по швейцарской системе в 9 раундов. Участвовали 24 шашиста из 6 стран, в том числе, 2 мастера ФМЖД. Главный арбитр Антонина Лангина.

Итоговое положение 

 MF — мастер ФМЖД

По итогам был подведен командный зачёт:

1. Замбия 28 очков

2. Уганда 24 очка

3. Малави 21 очко

4. Зимбабве 19 очков

5. ДР Конго 7 очков

6. Эфиопия 0 очков

Ссылки 
 Международная федерация шашек. Первый чемпионат Африки
 African Draughts-64 Championship. Rapid

Примечания 

2016 год в шашках
Июль 2016 года
События 23 июля
Чемпионаты Африки в 2016 году
Спорт в Лусаке